Resida  ist der Familienname folgender Personen:

 Leandro Resida (* 1989), niederländischer Fußballspieler	
 Yvonne Raveles-Resida (* 1941), surinamische Politikerin, Ministerin und Mitglied der Nationalversammlung